

Onomastica 
 Jupp – nome proprio di persona maschile di origine tedesca

Persone 
 Alex Jupp – politico canadese
 Duncan Jupp – calciatore scozzese
 Eric Jupp – compositore britannico
 Gabrielle Jupp – ginnasta britannica
 Harry Jupp – crickettista inglese
 Jim Jupp – compositore inglese
 Mickey Jupp – musicista inglese
 Miles Jupp – comico e attore inglese
 Vallance Jupp – crickettista inglese

Pagine correlate 
George Jupp